Станисла́в Семёнович Шавло́вский (род. 1 мая 1945 года в г. Красноярске) — советский и российский театральный художник, главный художник Владимирского академического драматического театра с 1985 г. по настоящее время. Лауреат Государственной Премии РФ (2001 г.)

Биография 
Родился 1 мая 1945 года в городе Красноярске. Интерес к театру у Станислава проявился ещё в детстве, когда он создал «Бумажный кукольный театр».  
Учась в средней общеобразовательной школе (1952—1959 г.г.) — Станислав посещал Изостудию при Дворце Культуры завода завода «СИБТЯЖМАШ»(учитель Владимир Фальков). 
После окончания школы поступил и окончил сначала Красноярскую художественную школу им. В. И. Сурикова (1959—1963 г.г.), а затем Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова (1963—1968 г.г.). Именно в этот период он познакомился с известным красноярским живописцем Андреем Геннадьевичем Поздеевым. Андрей Поздеев положительно повлиял на творчество молодого Станислава, и сыграл в его жизни важную роль. После окончания художественного училища Станислав работал старшим художником-декоратором в Красноярском ТЮЗе под руководством главного художника театра Светланы Ставцевой и художников-постановщиков Риммы Юношевой и Валентина Коновалова.

1969—1975 г.г. Станислав Шавловский окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова (ЛГИТМиК), мастерскую народного художника РФ Эдуарда Степановича Кочергина. Дипломной работой Станислава, получившей оценку «отлично», было оформление спектакля (защита макета) по пьесе У. Шекспира «Бесплодные усилия любви», режиссёр - студент режиссёрского курса А. А. Музиля — Ю. Копылов. Этот проект был подготовлен в стенах института (ЛГИТМиКа), а практически осуществлён в "Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина" (главный режиссёр театра - Валерий Бухарин).
По окончании курса С. Шавловский получил специальность «Театральная техника и оформление спектакля» с присвоением квалификации «Художник-технолог сцены». 
Ещё будучи студентом ЛГИТМиКа, в 1973-1974 г.г., Шавловский С.С. приглашался руководством Красноярского ТЮЗа на постановки спектаклей:
 1973 г. - «Ромео, Джульетта и тьма» (Ян Отченашек), режиссёр Ю. Копылов
 1974 г - «Весенние перевёртыши»  (В. Тендряков), режиссёр А. Ерин
 1975 г. —  "В списках не значился" (Б. Васильев), режиссер А. Попов 

По распределению учебной комиссии театрально-постановочного факультета ЛГИТМиКа, Станислав Шавловский был направлен на работу в «Красноярский театр юного зрителя им. Ленинского комсомола". В Красноярском ТЮЗе С. Шавловский работал главным художником театра с 1975 по 1977 г.г.

Спектакли этого периода:
 «Мери Поппинс» (П. Трэверс), режиссёр Б. Цейтлин
 «Ситуация» (В. Розов), Режиссёр А. Попов
 «Женитьба» (Н. Гоголь), Режиссёр Б. Цейтлин
 «Царь Борис» (А. Толстой), режиссёр Л. Стукалов

Вскоре в Красноярский ТЮЗ приехал выпускник ЛГИТМиКа, режиссёр Юрий Семенович Копылов. Копылов и Шавловский выпустили спектакли:
 «Сказ о четырёх близнецах» (Болгарская сказка)
 «Ромео, Джульетта и тьма» (Ян Отченашек)

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина пригласил режиссера Юрия Копылова и сценографа Станислава Шавловского поставить спектакль «Бесплодные усилия любви» (У. Шекспир).

26 декабря 1976 года был основан Орловский ТЮЗ в г. Орёл. Основателями этого театра были главный режиссёр Юрий Семёнович Копылов и главный художник Станислав Семёнович Шавловский. Они с группой актёров-единомышленников из Красноярска и других городов, создали в 1970-80-х годах театр, привлекший многочисленную аудиторию молодёжи и юных зрителей и огромный интерес столичных театральных критиков.
1976—1983 г.г. Шавловский — главный художник Орловского ТЮЗа. В этот период Орловский ТЮЗ стал заметным явлением театральной жизни станы.
В этом театре режиссёр Ю. С. Копылов и сценограф С. С. Шавловский выпустили следующие спектакли:
 «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (1977)
 «Колонисты» В. Дурненкова по А. С. Макаренко (1977)
 «Стеклянный зверинец» Т. Уильямса (1977)
 «Жанна д`Арк» Дж. Б. Шоу (1978)
 «Троил и Крессида» У. Шекспира (1979)
 «Профессор Полежаев» Л. Рахманова (1980)
 «Плутни Скапена» Ж. Б. Мольера (1983) и мн. др.

С 1985 С. С. Шавловский — главный художник Владимирского академического драматического театра .

Станислав Шавловский занимается и педагогической деятельностью. Совместно с супругой, Софьей Ивановной Тучиной, он организовал и провел экспериментальный Авторский курс «режиссёров-сценографов малых форм театра» во Владимирском областном колледже культуры и искусства.

Семья 
Супруга, Софья Ивановна Тучина, училась на режиссёрском курсе ЛГИТМиКа. Режиссёр, педагог, артистка. Работала старшим преподавателем Владимирского областного колледжа культуры и искусства.
В качестве актрисы снималась в сериалах: «Кулагин и партнеры», «След», «Детективы», «Прокурорская проверка» и в др.

Творчество 
В послужном списке сценографа Шавловского более двухсот постановок. 

Значительная часть его творчества связана с известным театральным режиссёром, народным артистом РФ Юрием Копыловым (1942—2012). Ю.С. Копылов считал Шавловского сценографом философского плана, говорил, что «он (Шавловский) абсолютно автономен, и сколько бы мы с ним ни говорили, он все сделает по-своему. Но от этого насилия освобождаешься, когда вместе с артистами начинаешь привыкать к пространству сценографии, когда вдруг приходит ощущение, что пространство помогает, раскручивает те же самые мысли, которые обдумал с артистами, прибавляются идеи Шавловского, и дорога становится шире, шагнешь чуть в сторону - и возникает еще одна объемная мысль!»

Более сорока лет Шавловский работает во многих театрах по всей России. Он работал с Вадимом Радуном (Псковский драм. театр), Григорием Цинманом (Саратовский ТЮЗ), Патраковым, Станиславом Таюшевым (Астрахань), Семёном Иоаниди (Новосибирск), Борисом Соловьёвым (Кемерово), Ашотом Восканяном (в Чебоксарском, Чувашском, Новочеркасском театрах), Львом Шехтманом и другими.

Основные спектакли

Орловский ТЮЗ 
 1977 — «Двенадцатая ночь» У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов
 1977 — «Жестокость» П. Нилин, режиссёр Ю. Копылов
 1977 — «Колонисты» В. Дурненков, режиссёр Ю. Копылов
 1977 — «Третья ракета» В. Быков, режиссёр Б. Цейтлин
 1977 — «Персональное дело» В. Суглобов, режиссёр Ю. Копылов
 1977 — «Стеклянный зверинец» Т. Уильямс, режиссёр Б. Цейтлин
 1978 — «Ала Ад-Дин и волшебный светильник» В. Виткович, режиссёр Ю. Копылов
 1978 — «Жанна д`Арк» Дж. Б. Шоу, режиссёр Ю. Копылов
 1978 — «И был выпускной вечер» А. Ремез, режиссёр Ю. Копылов
 1978 — «Остановите Малахова» В. Аграновский, режиссёр Ю. Копылов
 1979 — «Троил и Крессида» У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов
 1980 — «Неистовый гасконец» А. Дюма, режиссёр Ю. Копылов
 1980 — «Профессор Полежаев» Л. Рахманов, режиссёр Ю. Копылов
 1981 — «Отпуск по ранению» В. Кондратьев, режиссёр Ю. Копылов
 1981 — «Доживем до понедельника» Г. Полонский, режиссёр А. Ерин
 1983 — «Плутни Скапена» Ж. Б. Мольер, режиссёр Ю. Копылов
 1983 — «С весной я к тебе вернусь» А. Казанцев, режиссёр Ю. Копылов

Саратовский академический театр имени К.Маркса 
 «Гекуба» Еврипид, режиссёр А. Дзекун
 «Лисички» Л. Хельман, режиссёр А. Дзекун
 «Ужасные родители» Ж. Кокто, режиссёр А. Дзекун
 «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевский, режиссёр А. Дзекун
 «Член Правительства» К. Виноградская, режиссёр А. Дзекун
 «Любовь — книга золотая» А. Толстой, режиссёр А. Дзекун
 «Мсье Амилькар, или человек, который платит» И. Жамиак, режиссёр А. Дзекун
 «Картина» В. Славкин, режиссёр А. Дзекун
 «Макбет» У. Шекспир, режиссёр А. Дзекун
 «Каса Мара» И. Друцэ, режиссёр Ю. Копылов
 «Авгиевы Конюшни» М. Рощин, режиссёр Ю. Копылов

Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю. П. Киселёва 
 2004 — «Очень простая история» М. Ладо, режиссёр Г. Цинман
 2006 — «Холодное сердце» Г. Андерсен
 2006 — «Волшебные кольца Альманзора» Т. Габбе

Ульяновский драматический театр 
 1988 — «Ричард II» У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов
 1989 — «Медея» Л. Разумовской,режиссёр Ю. Копылов
 1992 — «Шлюк и Яу» Г. Гауптман, режиссёр Ю. Копылов
 1992 — Трилогия «Монархи» по А. К. Толстому, режиссёр Ю. Копылов
 1992 — «Волки и овцы» А. Н. Островский, режиссёр Ю. Копылов
 1992 — «Ужасные родители» Ж. Кокто, режиссёр Ю. Копылов
 1994 — «Двенадцатая ночь» У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов
 1994 — «Ромео и Джульетта» У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов
 1995 — «Чайка» А. П. Чехов, режиссёр Ю. Копылов
 1996 — «Мера за меру» У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов
 1997 — «Гамлет» У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов
 1997 — «Тартюф» Ж.-Б. Мольер, режиссёр Ю. Копылов
 1988 - "Ричард II" У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов
 1989 - "Медея" Л. Разумовский, режиссёр Ю. Копылов
 1992 - "Шлюк и Яу" Г. Гауптман, режиссёр Ю. Копылов
 1992 - Трилогия "Монархи" по А.К. Толстому, режиссёр Ю. Копылов
 1992 -  «Волки и овцы» А. Н. Островский, режиссёр Ю. Копылов
 1992 — «Ужасные родители» Ж. Кокто,  режиссёр Ю. Копылов
 1994 — «Двенадцатая ночь» У. Шекспир,  режиссёр Ю. Копылов
 1995 — «Чайка" А.П. Чехов, режиссёр Ю. Копылов
 1997 — «Гамлет» У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов
 1997 — «Тартюф» Ж.-Б. Мольер, режиссёр Ю. Копылов
 1999 — «Слуга двух господ» К. Гольдони, режиссёр Ю. Копылов
 1999 — «История города Глупова» М. Е. Салтыков-Щедрин, режиссёр В. Климовский
 2000 — «Генрих IV» Л. Пиранделло, режиссёр Ю. Копылов
 2000 — «Обрыв» И. А. Гончаров, режиссёр Ю. Копылов
 2000 — «Лев зимой» Дж. Голдмен, режиссёр Ю. Копылов
 2001 — «Актриса» А. Н. Толстой, режиссёр А. Восканян
 2003 — «Дьявол и Господь Бог» Ж.-П. Сартр, режиссёр Ю. Копылов
 2006 — «Павел I» Д. С. Мережковский, режиссёр Ю. Копылов
 2008 — «Король Лир» У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов.

Димитровградский театр драмы им. А. Н. Островского 
 «Дядя Ваня» А. П. Чехов, режиссёр А. Восканян
 «На бойком месте» А. Н. Островский, режиссёр Д. Патраков
 «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилов, режиссёр А. Восканян
 «Блез» К. Манье, режиссёр А. Восканян
 «Бесплодные усилия любви» У. Шекспир, режиссёр А. Восканян
 «Верую» по рассказам В. М. Шукшина, режиссёр А. Восканян
 «Родственники» Э. Брагинский, Э. Рязанов, режиссёр А. Восканян

Владимирский академический театр драмы 
 «Мера за меру» У. Шекспир, режиссёр Ю. Копылов 
 "Иванов", А. П .Чехов, режиссер Ю. Копылов
 "Оптимистическая трагедия" Вс. Вишневский, режиссер Ю. Копылов
 "Нашествие" Л. Леонов, режиссер Ю. Копылов
 "Подсвечник" А. Де Мюссе, режиссер Ю. Копылов
 "Жанна" А. Галина, режиссер Ю. Копылов 
 «Бешеные деньги» А. Н. Островский, режиссёр В. Иванов
 "Скамейка" А. Гельман, режиссер Л. Соловьев.
 "Наследники" (Васса Железнова) А. М. Горький, режиссер А. Бурков
 «Женитьба Фигаро» П. Бомарше, режиссёр Ю. Калантаров
 «Баллада о Солдате» Г. Чухрай и В. Ежов, режиссёр А. Бурков
 «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылин, режиссёр С. Морозов
 «Трехгрошовая опера» Б. Брехт, режиссёр М. Асафов
 «Любовь под вязами» Ю. О Нил, режиссёр Л. Шехтман
 «Антигона» Ж. Ануй, режиссёр Л. Шехтман
 «Шум за сценой» М. Фрейн, режиссёр О. Белинский
 «Страсти по соломенной шляпке» Э.Лабиш, режиссёр Л. Гордеева
 «Пассажир без багажа» Ж.Ануй, режиссёр М. Асафов
 «Примадонны» К. Людвиг, режиссёр М. Асафов

Государственный Русский театр Чувашской Республики 
 «Анна Каренина» Л. Н. Толстой, режиссёр А. Восканян
 «Ревизор» Н. В. Гоголь, режиссёр А. Восканян
 «Трактирщица» К. Гольдони, режиссёр А. Восканян
 «Кукушкины слёзы» А. Н. Толстой, режиссёр А. Восканян
 «Ретро» А. Галин, режиссёр А. Восканян
 «№ 13» Р. Куни, режиссёр А. Восканян

Донской театр драмы и комедии им. В. Ф. Комиссаржевской 
 «Комната невесты» В. Красногоров, режиссёр А. Восканян
 «Человек из Ламанчи» Д. Вассерман, режиссёр А. Восканян
 «Инспектор Рафинг» Д. Нигро, режиссёр А. Восканян
 «Цилиндр» Э.Де Филиппо, режиссёр А. Восканян.

Признание и награды 
 2001 — Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства
 2005 — Дипломант Всероссийского конкурса «Хрустальная роза Виктора Розова»
 2008 — Лауреат театральной премии Владимирской области «За особо выдающийся вклад в развитие театрального искусства» имени Е. Евстигнеева
 2016 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Примечания

Ссылки 
 Главный художник Владимирского академического театра драмы С. С. Шавловский
 Администрация Владимирской области о награждении С. С. Шавловского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 «Аргументы и факты» о награждении С. С. Шавловского
 «Молва 33» о заслугах художника Шавловского
 «6 канал Владимир» о сценографе Шавловском С. С.
 «Комсомольская правда» о признании заслуг Шавловского С. С.

Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Лауреаты Государственной премии РФ
Художники по алфавиту
Театральные художники
Сценографы СССР
Сценографы России
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Выпускники театральных вузов Санкт-Петербурга
Персоналии:Ульяновский областной драматический театр